Tempelstraße oder Tempelstrasse steht für:
 Tempelstraße (Ballenstedt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ballenstedt #Ballenstedt
 Tempelstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Gronau
 Tempelstraße (Gelnhausen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gelnhausen #Meerholz
 Tempelstraße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg/Ortsteile
 Tempelstrasse (Thun), siehe Liste der Kulturgüter in Thun (West)

Siehe auch: